

Anno 
 1887 – (MDCCCLXXXVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1887 a.C.

Matematica 
 1887 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1887 Virton – asteroide della fascia principale del sistema solare